Eichwald può riferirsi a:

Località
Eichwald – nome tedesco della città ceca di Dubí
Eichwald – nome tedesco della città alsaziana di Chalampé

Persone
Karl Eichwald – geologo e naturalista tedesco (1795-1876)
Ernst Eichwald – patologo statunitense (1913-2007)
Maria Eichwald – danzatrice kazaka

Pagine correlate 
Eichwalde